Todd může znamenat:

 Todd (řeka) – řeka v Austrálii
 Todd (album) – album Todda Rundgrena
 Todd (křestní jméno)
 Todd (příjmení)